Paču je priimek več ljudi:
 Jovan Paču, srbski zdravnik in skladatelj
 Laza Paču, srbski politik